Het GM A-platform was een autoplatform van het concern General Motors tussen 1936 en 1996. Er zijn twee soorten gemaakt van het GM A-platform, namelijk een voor voorwielaangedreven auto's en een voor achterwielaangedreven auto's. Het platform werd gebruikt voor Chevrolet's, Pontiac's en Oldsmobile's.
 1936-1958 GM A-platform (RWD)
 1964-1981 GM A-platform (RWD)
 1982-1996 GM A-platform (FWD)

Autoplatform
General Motors